Chabad-Synagoge steht für:
 Chabad-Synagoge (Berlin)
 Chabad-Synagoge (Karlsruhe), Baden-Württemberg
 Chabad-Synagoge (Port Elizabeth), Provinz Ostkap, Südafrika
 Chabad-Synagoge (Cherson), Oblast Cherson, Ukraine
 Chabad-Synagoge (Poway), San Diego County, Kalifornien, Vereinigte Staaten, siehe Anschlag auf eine Synagoge in Poway
 Chabad-Synagoge (Crown Heights) im Stadtbezirk Brooklyn, New York City, Vereinigte Staaten